Krek kan avse:

Krek (musikalbum) – det fjärde studioalbumet av det norska black metal-bandet Khold

Personer
Gregor Krek (1840–1905), en slovensk språkforskare
Janez Evangelist Krek (1865–1917), en kristen socialistisk politiker, journalist, präst och teologiprofessor i Ljubljana, Slovenien